Висенте Кальдерон Перес-Кавада (1913—1987) — бывший президент испанского футбольного клуба «Атлетико Мадрид».
 «Висенте Кальдерон» — бывший домашний футбольный стадион клуба «Атлетико Мадрид».